Нью-Хе́йвен (, Новая гавань) — наименование некоторых географических объектов.

Населённые пункты
 Нью-Хейвен (Коннектикут)
 Нью-Хейвен (Вермонт)
 Нью-Хейвен (Западная Вирджиния)
 Нью-Хейвен (Индиана)
 Нью-Хейвен (Миннесота)
 Нью-Хейвен (Миссури)
 Нью-Хейвен (Мичиган)
 Нью-Хейвен (Нью-Йорк)
;См. также
 Нью-Хейвен (колония) — английская колония на месте современного Коннектикута.
 Нью-Хейвен (округ, Коннектикут) — округ в штате Коннектикут.